Dante může znamenat:

jméno osoby:
 Dante Alighieri – italský básník;
 Dante Gabriel Rossetti – anglický malíř a básník italského původu;
 Dante Bonfim Costa Santos – brazilský fotbalový obránce

jiné:
 Dante Alighieri (1909) – italský dreadnought;